Ayed peut désigner :

Patronyme 

 Famille Ayed
 Famille Ben Ayed
 Mohamed Ben Ayed (?-1853), homme politique tunisien ;
 Mahmoud Ben Ayed (1805-1880), homme politique tunisien ;
 Hassouna Ben Ayed (1926-2010), interniste et néphrologue tunisien ;
 Aly Ben Ayed (1930-1972),  acteur et metteur en scène tunisien ;
 Abdelwahab Ben Ayed (1938-2019), homme d'affaires tunisien ;
 Anouar Ayed (1978-), handballeur international tunisien ;
 Jalloul Ayed (1951-), banquier, homme politique et compositeur tunisien ;
 Momo Ayed (1957-2022), entraîneur de football belge ;
 Affaire Mahmoud Ben Ayed, affaire politico-financière en Tunisie ;
 Néjib Ayed (1953-2019), producteur tunisien ;

Toponyme 

 Dar Ben Ayed, un palais de la médina de Tunis ;
 Dar Ayed, une maison à Ksar Hellal devenue musée.

Patronyme tunisien
Patronyme algérien